Clossiana jakutensis är en fjärilsart som beskrevs av Wnukowsky 1927. Clossiana jakutensis ingår i släktet Clossiana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
jakutensis